Hjärtats röst kan syfta på:

 Hjärtats röst (1924) – en tysk film från 1924, originaltitel Die Stimme des Herzens
 Hjärtats röst (1930) – svensk film från 1930
 Hjärtats röst (1989) – en amerikansk TV-film från 1989, originaltitel Voice of the Heart
 Hjärtats röst (låt) – en sång av Jenny Lou Carson med originaltitel Jealous Heart